Blanche (Blanka) av Kastilien, född 4 mars 1188 i Palencia, död 27 november 1252 i Paris, var en fransk drottning; gift med kung Ludvig VIII av Frankrike. Hon var Frankrikes regent som förmyndare för sin son Ludvig IX från 1226 till 1236, och en andra gång under hans korståg 1248-1252.

Biografi 

Hon var den tredje dottern till kung Alfons VIII av Kastilien och Eleonora av England. 

År 1200, vid 12 års ålder, gifte sig Blanche med kronprins Ludvig av Frankrike, senare Ludvig VIII. Äktenskapet beskrivs som lyckligt, och paret fick 12 barn, bland andra Ludvig IX. 

År 1223 blev kronprins Ludvig kung av Frankrike, och Blanka drottning som hans maka. 

När Ludvig VIII dog 1226 blev sonen Ludvig IX monark som minderårig. Drottning Blanche styrde landet som regent under sonens minderårighet. Blanche hade stora politiska kunskaper och kunde splittra den starka adelsoppositionen i landet. 

Blanka IX vidmakthöll ett stort politiskt inflytelse hela sitt liv, även när sonen var vuxen. Hon utnämndes ännu en gång till regent när Ludvig IX var på korståg i Egypten 1248-1253. 

Blanka blev föremål för flera trubadurdikter av den tretton år yngre Thibaut, greve av Champagne, sedermera kung av Navarra och korsfarare.

Förekomst i litteraturen 
Drottning Blanca av Castilien omnämns i Marcel Proust; På spaning efter den tid som flytt, del I (Swanns Värld), sid 293-95

Drottning Blanca av Castilien är en viktig karaktär i All Things Are Lights av Robert Shea.

Litteratur 
 comtesse Isabelle de Paris; Blanche de Castille, mon aïeule, 1991, Paris, R. Laffont, klassifikation (SAB) Lz Blanka av Kastilien, drottning av Frankrike,  
 June Hall McCash (editor); The cultural patronage of medieval women, 1996, Athen, University of Georgia Press,  (hft.) ; 0-8203-1701-2(inb.)

Referenser 

 Nordisk familjebok, 3:e uppl, band 3, 1925

Kvinnliga regenter under 1200-talet
Födda 1188
Avlidna 1252
Kvinnor
Frankrikes drottningar
Frankrikes regenter
Personer i Frankrike under 1200-talet